Československá strana socialistická byl nebo je název těchto politických stran:

 Název České strany národně sociální v letech 1918–1926 a 1948–1993
 Československá strana socialistická (1993) – současná česká politická strana založená roku 1993

Reference